Оксидибромид ниобия(IV) — неорганическое соединение, 
оксосоль металла ниобия и бромоводородной кислоты
с формулой NbOBr,
чёрные кристаллы.

Получение 
 Длительное выдерживание смеси ниобия, брома и оксидом ниобия(V) в градиенте температур:

 Разложение при нагревании окситрибромида ниобия(V) в вакууме:

Физические свойства 
Оксидибромид ниобия(IV) образует чёрные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа C 2,
параметры ячейки a = 1,3833 нм, b = 0,39079 нм, c = 0,7023 нм, β = 105,026°, Z = 4
.

Примечания

Литература 
 

ниобия
ниобия